Дайкман-стрит:

 Дайкман-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Broadway – Seventh Avenue Line
 Дайкман-стрит — станция Нью-Йоркского метро, которая находится на IND Eighth Avenue Line.